Getuliense – abitanti di Getúlio Vargas (Rio Grande do Sul)
Getuliense – abitanti di Presidente Getúlio